Mike Miller (Schots golfer)
 Mike Miller (Amerikaans golfer)
 Mike Miller (basketballer)
 Mike Miller (acteur)
 Mike Miller (gitarist)